Reményi Ede (1828–1898) hegedűművész, zeneszerző
 Reményi Ede (1861–1908) főgimnáziumi tanár